Анхель Санс Брис (; 28 сентября 1910 — 11 июня 1980) — дипломатический деятель франкистской Испании в годы Второй мировой войны. Он спас жизни около пяти тысяч венгерских евреев, избавив их от депортации в Освенцим. За свою деятельность по спасению евреев получил прозвище «ангел Будапешта».

Ранний период жизни 
Анхель Санс Брис родился 28 сентября 1910 года в Сарагосе. Получил степень юриста в Мадридском университете Комплутенсе, а затем в 1933 году поступил в дипломатическую школу в Мадриде. В начале гражданской войны в Испании присоединился к фракции националистов, став работать водителем грузовика в одном из подразделений армии Франсиско Франко, созданном в 1937 году, которым командовал генерал Хуан Ягюе.

Карьера дипломата 
После окончания учебы в Мадриде начал свою карьерный дипломатический путь в Каире. В 1942 году перевёлся в Будапешт, где стал первым секретарём испанского представительства. В период с июня по декабрь 1944 года он и его помощники выдали поддельные испанские паспорта 5200 евреям, тем самым спасая их от депортации в концлагеря. Изначально он сумел выдать поддельные документы 200 евреям, постепенно доведя их количество до 5200. В некоторых случаях он приобретал дома в Будапеште за свой счет, чтобы предоставить убежище еврейским беженцам, тем самым сохранив их жизни.

Анхель Санс Брис убедил венгерские власти в том, что Испания под руководством председателя правительства Мигеля Примо де Риверы предоставила испанское гражданство потомкам сефардских евреев, изгнанных из Испании в 1492 году. Примо де Ривера издал такой указ 20 декабря 1924 года, но он был отменен в 1930 году, о чём венгерские власти не знали. Анхель Санс Брис отчитывался о своих действиях в МИД Испании, которое сохраняло молчание, но при этом и не запрещало выдавать паспорта евреям.

В 1944 году, когда Красная армия приблизилась к Будапешту, Анхель Санс Брис был переведён в Швейцарию. В испанском представительстве его сменил итальянец Джорджо Перласка, который выдавал себя за консула, продолжал выдавать испанские документы для евреев и помогал им покинуть страну.

Анхель Санс Брис работал дипломатом в Сан-Франциско и Вашингтоне, послом в Лиме, Байонне, Берне, Гватемале, Гааге, Брюсселе и Китае (в 1973 году стал первым послом Испании в этой стране). В 1976 году его перевели в Рим, где он занял должность посла Испании при Святом Престоле. Анхель Санс Брис лично рассказывал, как ему удалось спасти жизни многих евреев, в книге Федерико Исарта «Los judíos en España» (1973). В 2011 году по мотивам его биографии вышел испанский телесериал «El ángel de Budapest», основанный на книге Диего Карседо «Un español Frente al Holocausto».

Смерть и признание 

Анхель Санс Брис скончался 11 июня 1980 года в Риме. В 1991 году он был признан Праведником народов мира израильским музеем Яд ва-Шем. В 1994 году правительство Венгрии наградило его посмертно Орденом Заслуг. В 2015 году улица Будапешта была переименована в его честь и стала называться «Angel Sanz Briz Avenue».

Примечания

Ссылки 

 The angel of Budapest — Angel Sanz Briz (1910—1980), by Salvo Haim Alhadeffas in the European Sephardic Institute
 Ángel Sanz Briz: International Raoul Wallenberg foundation
  Angel Sanz Briz (1910—1980)

Выпускники Комплутенсе
Похороненные в Сарагосе
Праведники народов мира по алфавиту